Alberto Giomo – politico italiano
 Augusto Giomo – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Giorgio Giomo – ex cestista italiano